Gai Licini Nerva (pretor), pretor romà el 167 aC 
 Gai Licini Nerva (tribú), tribú de la plebs el 63 aC